Lucrezia Borgia, talijanska plemkinja
 Lucrezia Borgia, opera Gaetana Donizettia